CAIC son las siglas de varios conceptos:

 CAIC : Una gran fábrica de aeronaves de la República Popular China.
 CAIC: Una alianza política de Aragón.